Чемпионат Северной Америки и Океании по конькобежному спорту — ежегодное континентальное соревнование по конькобежному спорту. Проводилось с 1999 года по 2014 год среди спортсменов Канады, США, Мексики, Австралии и Новой Зеландии. В остальных странах Северной Америки и Океании конькобежный спорт практически не развивался.

Чемпионат проводился по сумме четырёх дистанций классического многоборья и являлся одним из трёх квалификационных турниров (наряду с чемпионатом Европы и чемпионатом Азии), лучшие спортсмены которого отбираются для участия на ежегодном чемпионате мира в классическом многоборье.

Все чемпионаты были проведены на территории Канады или США.

Участники 
Количество участников чемпионата от стран в разные годы:

кол-во мужчин / кол-во женщин

Призёры чемпионатов

Мужчины

Женщины

Примечания 

Соревнования по конькобежному спорту